Меморіал Капабланки 2014 — 49-й щорічний шаховий турнір, який проходив в Гавані з 7 по 18 травня 2014 року.

В турнірі взяли участь 6 шахістів, зокрема переможці попередніх турнірів Василь Іванчук (2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012), Леньєр Домінгес Перес (2004, 2008, 2009), Франсіско Вальєхо Понс (2001), Лазаро Брузон (2002), Золтан Алмаші (2013) та дебютант турніру 20-річний Веслі Со.

Переможцем турніру набравши 6½ очок (+3-0=7) став Веслі Со.

Загальна інформація 

Категорія турніру  — XIX (середній рейтинг  — 2721,2).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 8-12, 14-18 травня

Вихідний день: 13 травня

Час початку матчів — 22.00. Час київський.

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого.

Учасники 

 Леньєр Домінгес Перес , 2768  — 10
 Василь Іванчук , 2753  — 15
 Веслі Со , 2731  — 23
 Франсіско Вальєхо Понс , 2700  — 47
 Золтан Алмаші , 2693  — 53
 Лазаро Брузон , 2682  — 63

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2014 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на chessdom
 Поточний рейтинг шахістів 
 Форум на chesspro.ru 

Шахові турніри 2014
Шахи на Кубі
Травень 2014
2014 в кубинському спорті